Niemcy:
 Westhafen – port rzeczny w Berlinie
 Westhafen – dawny port rzeczny we Frankfurcie nad Menem
 Berlin Westhafen – stacja metra w Berlinie